Metaltown це щорічний музичний фестиваль який фокусується на рок, метал і хардрок музиці, який проходив в порту Гетеборга протягом перших шести років. Перший фестиваль пройшов у 2004 році. У 2008 році Metaltown став дводенним фестивалем, а в 2011 році фестиваль проходив на новому місці під назвою Göteborg Galopp поблизу Севе (що на острові Хісінген). У листопаді 2012 року Metaltown оголосив, що ювілейний десятирічний фестиваль буде тривати до трьох днів. 

Фестиваль не проходив у 2014 та 2015 роках через напружену фінансову ситуацію і складністю забронювати хедлайнерів. Однак у 2016 році Metaltown знову ожив, хоч і в меншому форматі. Фестиваль був одноденним і проходив у приміщенні, а місцем було Trägår'n в центрі Гетеборга з групами, такими як At The Gates, Heaven Shall Burn, Katatonia й інші.

Місце проведення 
Раніше фестиваль проходив у порту Гетеборга, але з 2011 фестиваль буде проходити біля Gothenburg Galopp на острові Хісінген, причиною для зміни було те, що аудиторія під час виступу In Flames 2010 стрибнула так сильно що з'явилися тріщини у гавані. Metaltown містить чотири сцени для концертів, дві великі вогняні сцени і сцена крові (раніше називалася червона і чорна сцепа), а також намет Close Up і менший намет, що називається Death Stage (званий Green Stage під час фестивалю 2011 року).

Учасники

2004 

Alice Cooper
Brides of Destruction
Debase
Dimmu Borgir
Edguy
Evergrey
In Flames
K2
Mustasch
Notre Dame
RAM
Rising Faith
Totalt Jävla Mörker
Turbonegro

2005 

All Ends
Apocalyptica
Beseech
Dark Tranquillity
Enter the Hunt
Hammerfall
Hanoi Rocks
Hell N' Diesel
Kakaphonia
Nine
Rammstein
Sentenced
Tiamat

2006 

Cradle of Filth
Danko Jones
Electric Earth
Engel
Enter the Hunt
Entombed
Evergrey
Fingerspitzengefühl
The Haunted
Khoma
Manimal
Motörhead
Opeth
Satyricon
Soilwork
Sparzanza
Tool

2007 

Candlemass
Cult of Luna
Entombed
Hardcore Superstar
Ill Nino
Machine Head
Marduk
Mastodon
Meshuggah
Mustasch
Nine
Raised Fist
Slayer
Sonic Syndicate
Sturm und Drang

2008 

 
 Amon Amarth
 Avatar
 Bullet for My Valentine
 Cavalera Conspiracy 
 Cimmerian Dome
 Clutch
 Converge
 Danko Jones
 Dark Tranquillity 
 Die Mannequin
 Dimmu Borgir
 Dr Livingdead
 Finntroll
 Graveyard 
 Hardcore Superstar 
 In Flames
 Keld 
 Killswitch Engage
 Lillasyster
 Nightwish
 
 Monster Magnet
 Nifelheim
 Path of no Return 
 Sabaton 
 Satyricon
 SIC 
 Soilwork
 Sonic Syndicate
 The Brother Grim Side Show 
 Tiamat 
 Torture Division
 Witchcraft

2009 

All Hell
Bullet
Children of Bodom
Cult of Luna
Dead by April
Dir en grey
Disturbed
Evergrey
Girugamesh
Hatesphere
The Haunted
The Hellzapoppin Side Show
Illfigure
Kongh
Marilyn Manson
Meshuggah
Mucc
Municipal Waste
Mustasch
My Dying Bride
Napalm Death
Pain
Pilgrimz
Slipknot
Sterbhaus
Trivium
Volbeat

 The 69 Eyes
 Adept
 Amon Amarth
 Between The Buried and Me
 Bleeding Through
 Brian Welch
 Bullet for My Valentine
 Coheed and Cambria
 Cynic
 Dark Tranquillity
 Dream Evil
 Eldrimner
 Finntroll
 From This Moment
 Garcia Plays Kyuss
 Hatebreed
 HellYeah
 In Flames
 Katatonia
 Kreator
 Lednote
 Nile
 Rammstein
 Raubtier
 Raunchy
 Sabaton
 Skindred
 Sodom
 Sonic Syndicate
 Soulfly
 Walking with Strangers
 Witchery

2011 

 All That Remains
 Amaranthe
 Anvil
 Arch Enemy
 At the Gates
 Avenged Sevenfold
 Avenir
 The Black Dahlia Murder
 Baptized in Blood
 Bring Me the Horizon
 Cavalera Conspiracy
 Corroded
 Cradle of Filth
 The Damned Things
 DeathDestruction
 Deicide
 Devin Townsend Project
 Doctor Midnight & The Mercy Cult
 Evergrey
 Escape the fate
 F.K.Ü
 Ghost
 Graveyard
 Hellzapoppin Sideshow
 Humanity's Last Breath
 Human Desolation
 Insense
 Khoma
 Korn
 Last View
 Madball
 Meshuggah
 Parkway Drive
 Raubtier
 Soilwork
 Sparzanza
 System of a Down
 Torture Division
 Volbeat
 Yersinia
 Watain

2012 

 Adept
 Alenah
 Anthrax
 Aura Noir
 Avatar
 Candlemass
 Dark Tranquillity
 Darkest Hour
 Death Destruction
 Descend
 Dethrone
 DevilDriver
 Engel
 Gojira
 Hypocrisy
 Imminence
 In Flames
 Jason Rouse
 Killswitch Engage
 Kobra and the Lotus
 Kyuss Lives!
 Lamb of God
 Marilyn Manson
 Machine Head
 Mastodon
 Mayhem
 Nasum
 Opeth
 Oz
 Pain
 Pain of Salvation
 Primordial
 Sabaton
 Sectu
 Seventribe
 Shining
 Skeletonwitch
 Soulfly
 Slayer
 Start a Fire
 Trivium
 Unleashed
 Vader
 Vildhjarta 
 Voiceless Location
 Who Torched Cinderella
 Within Temptation
 Year of the Goat

2013 

 All That Remains 
 Amaranthe
 Asking Alexandria 
 Between the Buried and Me 
 Bombus
 Carcass
 Clutch
 Cult of Luna
 Constrain
 Crunge 
 Danko Jones
 Danzig  (Misfits set)
 Degial
 Eldkraft 
 Eldrimner
 Entombed 
 Ghost
 Graveyard
 Hardcore Superstar
 HEADSIC
 Imber
 Katatonia  
 Korn 
 Kvelertak 
 Love and Death 
 Marduk 
 Meshuggah 
 Minora
 Mustasch - (Грали замість Motörhead через хворобу)
 Naglfar
 Napalm Death
 Nox Vorago  
 Pentagram 
 Port Noir
 Sabaton 
 Sister Sin
 Slipknot 
 Soilwork 
 Terra Tenebrosa
 The Devil Wears Prada 
 The Dillinger Escape Plan 
 The Ghost Inside
 The Kristet Utseende
 The Resistance
 The Sword 
 Thundermother
 Thyrfing
 Tribulation
 Undercroft
 Witchcraft

2016 

 At The Gates
 Heaven Shall Burn
 Katatonia
 Pain
 Tribulation 
 Bombus
 Trailer Park Sex
 The Unguided
 Nightrage
 Black Temple
 We Dream Alone

Посилання 
Сайт Metaltown

Примітки 

Хард-рок
Події червня
Музичні фестивалі Швеції